Superliga chorwacka w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 – 30. sezon mistrzostw Chorwacji w piłce siatkowej zorganizowany przez Chorwacki Związek Piłki Siatkowej (Hrvatski odbojkaški savez, HOS). Zainaugurowany został 19 września 2020 roku.

W Superlidze w sezonie 2020/2021 uczestniczyło 11 drużyn. Przed początkiem sezonu z rozgrywek wycofał się .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W ramach fazy play-off rozegrano półfinały i finały wyłaniające mistrza Chorwacji.

W sezonie 2020/2021  i  uczestniczyły w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Żaden chorwacki klub nie brał udziału ani w Pucharze CEV, ani w Pucharze Challenge.

System rozgrywek 
Rozgrywki chorwackiej Superligi w sezonie 2020/2021 składają się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej uczestniczy 11 drużyn. Rozgrywają one ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Do fazy play-off awans uzyskują 4 najlepsze zespoły. Pozostałe kończą rywalizację na miejscach 5-11.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z półfinałów i finałów.

W półfinałach uczestniczą 4 najlepsze zespoły fazy zasadniczej. Tworzą one pary według klucza: 1–4, 2–3. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

W finale spotykają się zwycięzcy par półfinałowych. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Mistrzem Chorwacji zostaje zwycięzca finałów. Pozostałe miejsca ustalane są na podstawie tabeli fazy zasadniczej. W przypadku, gdy niżej sklasyfikowany zespół wyeliminuje drużynę wyżej sklasyfikowaną, zespół ten przejmuje rozstawienie tej drużyny na dalszą część fazy play-off. Jeśli mistrzem Chorwacji zostanie klub, który nie zajął pierwszego miejsca w fazie zasadniczej, wszystkie drużyny znajdujące się wyżej niż ten klub w tabeli fazy zasadniczej w klasyfikacji końcowej spadają o jedno miejsce.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 Przed początkiem sezonu z Superligi wycofał się . Klub ten zgłosił się do 2. ligi.
  został zgłoszony do eliminacji do Ligi Mistrzów na podstawie decyzji Zarządu CEV z dnia 7 lipca 2020 roku, zgodnie z którą każda federacja mogła zgłosić jedną dodatkową drużynę, o ile spełniła regulaminowe warunki.

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Chorwacji
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w Chorwacji
2021 w Chorwacji